Robert Johnson peut désigner :
 Robert Johnson (~1583-~1634), compositeur et luthiste anglais ;
 Robert Wood Johnson (1845-1910), homme d'affaires américain ;
 Robert Underwood Johnson (1853-1937), écrivain et diplomate américain ;
 Robert Walter Johnson (1899-1971), physicien américain ;
 Robert Johnson (1911-1938), guitariste de blues américain ;
 Robert L. Johnson (1946-), homme d'affaires américain ;
 Robert Wood « Woody » Johnson IV (1947-), entrepreneur et philanthrope américain, petit-fils de Robert Wood Johnson.

Divers 
 Fondation Robert Wood Johnson, créée par Robert Wood Johnson

Voir aussi